A Crash Bandicoot név utalhat több mindenre is.

Crash Bandicoot-széria
Crash Bandicoot (szereplő) – a játék főszereplője
Crash Bandicoot (videójáték) – A Crash széria első darabja